Oculina är ett släkte av koralldjur. Oculina ingår i familjen Oculinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Oculina